Blang Me (Simpang Ulim), een plaats in Indonesië
Blang Me (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Blang Me (Kuta Blang), een plaats in Indonesië